Marc Leemans (acteur), een Vlaams acteur
 Marc Leemans (syndicalist), een Belgisch vakbondsleider